Адриан Харди Хэуорт (; ) — английский ботаник и энтомолог.

Биография 
Адриан Харди Хэуорт родился в городе Кингстон-апон-Халл 19 апреля 1767 года. Внёс значительный вклад в ботанику и энтомологию, описав множество видов растений и насекомых. В 1792 году женился на Элизе Сидни Камбри (1768–1803), у них было четверо детей. После смерти первой жены еще дважды женился и имел детей от каждого из этих браков. В стал 1798 вступил в члены Линнеевского общества. Умер от холеры в Челси 24 августа 1833 года.

Научная деятельность 
Адриан Харди Хэуорт специализировался на семенных растениях. Активно занимался энтомологией. Результаты своих энтомологических сборов обобщил в обширной сводке Lepidoptera Britannica (1803–1828), которая стала первой крупной монографией по чешуекрылым Великобритании.

Публикации 
 Observations on the genus Mesembryanthemum. Лондон 1794—1795.
 Miscellanea naturalia, sive dissertationes variæ ad historiam naturalem spectantes. J. Taylor, Лондон 1803.
 Lepidoptera Britannica; sistens digestionem novam insectorum Lepidopterorum quæ in Magna Britannia reperiuntur, … J. Murray, London 1803—1828.
 Synopsis plantarum succulentarum cum descriptionibus synonymis locis, observationibus anglicanis culturaque. R. Taylor, Лондон 1812
 Supplementum Plantarum Succulentarum: Sistens Plantas Novas Vel Nuper Introductas Sive Omissas In: Synopsis Plantarum Succulentarum Cum Observationibus Variis Anglicanis. J. Harding, Лондон 1819.
 Saxifragëarum enumeratio. Accedunt revisiones plantarum succulentarum. Wood, Лондон 1821.
 A new Arrangement of the Genus Aloe, with a chronological Sketch of the progressive Knowledge of that Genus, and of other succulent Genera. In: Transactions of the Linnean Society of London. Band 7, Nummer 1, Лондон 1804, S. 1—28.
 Plantae rarae Succulentae; a Description of some rare Succulent Plants. In: Philosophical Magazine. Band 62, 1823, S. 380—382.
 An Account of a new Genus of Narcisseae, allied to the Genus Ajax of Salisburg. In: Philosophical Magazine. Band 62, 1823, S. 440—441.
 Descriptions of some new Cacti and Mammillariae, recently brought from Mexico by Mr. Bullock of the Egyptian Hall, Piccadilly; and now preserved, with many other very rare Plants in the Nursery of Mr. Tate, in Sloanestreet. In: Philosophical Magazine. Band 63, 1824, S. 40—46.
 Observations on the Mesembryanthema barbata. In: Philosophical Magazine. Band 64, 1824, S. 61—62.
 An Account of the Mesembryanthema ringentia. In: Philosophical Magazine. Band 64, 1824, S. 109—111.
 Decas novarum Plantarum Succulentarum. In: Philosophical Magazine. Band 64, 1824, S. 184—191.
 Decas secunda novarum Plantarum Succulentarum. In: Philosophical Magazine. Band 64, 1824, S. 298—302.
 Decas tertia novarum Plantarum Succulentarum. In: Philosophical Magazine. Band 64, 1824, S. 423—428.
 A new Binary Arrangement of the Brachyurous Crustacea. In: Philosophical Magazine. Band 65, 1825, S. 105—106, S. 183—184.
 A new Binary Arrangement of the Class Amphibia. In: Philosophical Magazine. Band 65, 1825, S. 372—373.
 Observations on the dichotomous Distribution of Animals: together with a Binary Arrangement of the Natural Order Saxifrageae. In: Philosophical Magazine. Band 65, 1825, S. 428—430.
 Decas quarta novarum Plantarum Succulentarum. In: Philosophical Magazine. Band 66, 1825, S. 27—33.
 Further Remarks on the Dichotomous Distribution of nature: together with a Binary Arrangement and Description of the Genus Sedum. In: Philosophical Magazine. Band 66, 1825, S. 172—178.
 Decas quinta novarum Plantarum Succulentarum. In: Philosophical Magazine. Band 66, 1825, S. 279—283.
 Decas sexta novarum Plantarum Succulentarum In: Philosophical Magazine. Band 68, 1826, S. 125—132.
 Decas septima novarum Plantarum Succulentarum In: Philosophical Magazine. Band 68, 1826, S. 328—331.
 Description of New Succulent Plants. (Decas octava novarum Plantarum Succulentarum). In: Philosophical Magazine. Band 1, 1827, S. 120—126.
 Description of New Succulent Plants. (Decas nona novarum Plantarum Succulentarum). In: Philosophical Magazine. Band 1, 1827, S. 271—276.
 Description of New Succulent Plants. (Decas decima novarum Plantarum Succulentarum). In: Philosophical Magazine. Band 2, 1827, S. 344—361.
 Description of New Succulent Plants. (Decas undecima novarum Plantarum Succulentarum). In: Philosophical Magazine. Band 3, 1828, S. 183—188.
 New Account of the Genus Echeveria. In: Philosophical Magazine. Band 4, 1828, S. 261—264.
 Description of the Subgenus Epiphyllum. In: Philosophical Magazine. Band 6, 1829, S. 107—110.
 New Account of the genus Kalanchöe. In: Philosophical Magazine. Band 6, 1829, S. 301—305.
 Description of New Succulent Plants of the Natural Order of Cacteae. (Decas duodecima novarum Plantarum Succulentarum). In: Philosophical Magazine. Band 7, 1830, S. 106—118.
 A Botanical Description of Hermione Cypri. In: Philosophical Magazine. Band 9, 1831, S. 183—185.
 Decas tridecima Novarum Plantarum Succulentarum. In: Philosophical Magazine. Band 10, 1831, S. 414—424.

Примечания

Литература 
 Robert Zander; Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.

Ссылки 
 Virtual International Authority File: Adrian Hardy Haworth (1767—1833)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники Англии
Лепидоптерологи
Энтомологи Великобритании